Jaguar R5 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный Jaguar и построенный для участия в чемпионате  года.

История 
R5 стало последним шасси в истории Jaguar Racing, со следующего сезона команда была продана австрийскому бизнесмену Дитриху Матешицу и переименована в Red Bull Racing.

В Кубке Конструкторов команда заняла седьмое место с 10 очками.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси Jaguar Формулы-1